Eurosis est le troisième album de Ska-P, sorti en 1998 chez BMG.
.
La pochette de l'album représente un paquet de cartes sur lequel apparait une pièce de un euro entouré d'armes, de missiles et de tanks.

Liste des morceaux

Clips
 Paramilitar
 España Va Bien
 Juan Sin Tierra

Notes
 Poder Pa'l Pueblo est une chanson instrumentale.
 Seguimos En Pie est un reggae.

Album musical sorti en 1998
Album de Ska-P